Brittany (plus rarement Britanny) est le nom donné en anglais à la Bretagne.

Brittany fait également référence à : 

 Brittany (Louisiane), un secteur non constitué en municipalité situé dans la paroisse de l'Ascension en Louisiane ;
 Brittany (prénom), prénom féminin avec comme variantes : Britnee, Britney, Brittney (près de 20 graphies répertoriées) ;
 Brittany (nom), nom de famille porté notamment par l'actrice Morgan Brittany ;
 , plusieurs navires construits au Royaume-Uni aux  ;
 Brittany Apartment Building, monument de Cincinnati (Ohio) enregistré au Registre national des lieux historiques ;
 Britney/Brittany, deuxième épisode de la Saison 2 de la série télévisée américaine Glee.

Brittany entre dans la composition du nom de la compagnie maritime bretonne Brittany Ferries.

Voir aussi